Ugena kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ugine, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Spanien 

 Ugena (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Ugena (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar